Ходжалинский район () —  административная единица на юго-западе Азербайджана. Фактически большая часть района с 1992 года контролируется непризнанной Нагорно-Карабахской Республикой (НКР) и входит в состав Аскеранского района НКР. Административный центр — город Ходжалы.

География 
Территория района в основном горная. Самые высокие точки — Гызгала и Гырхгыз (2 843 м, 2 824 м). Исключая горные территории, климат — мягкий-тёплый. Высокогорные территории — субальпийские и альпийские луга. Основные реки — Бадара и Гаргар. Имеются горно-лесные и горно-луговые зоны. До 40 % территорий богаты фисташковыми, липовыми, кленовыми и другими деревьями.

История 
На основе Закона 279-XII от 26 ноября 1991 года Азербайджанской Республики Нагорно-Карабахская автономная область была ликвидирована, а на основе упраздненного Аскеранского района был образован Ходжалинский район. 

С 1992 года большая часть территории района контролируется непризнанной Нагорно-Карабахской Республикой.

7 ноября 2020 года президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе Второй Карабахской войны объявил о взятии азербайджанской армией под контроль сёл Карабулак, Мошхмаат Ходжалинского района. 9 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о взятии сёл Демирчиляр, Чанахчи, Мадаткенд, Сигнах Ходжалинского района.

С 1991 года входит в состав Верхне-Карабахского экономического района, который 7 июля 2021 года был переименован в Карабахский экономический район.

См. также 
 Административно-территориальное деление Азербайджана

Примечания

Ссылки 
 На сайте Azerbaijan